</noinclude>Валь-о-мат (, , VAA) — электронная система подготовки многопартийных выборов в органы власти, осуществляющая помощь пользователю в принятии решения.. Стала применяться в Германии начиная с 2002 года для общеевропейских выборов, выборов в бундестаг и региональных выборах в ландтаг.

Система Вал-о-мат ведётся с 2002 года Федеральным центром политического образования (, bpb). С 2004 года Вал-о-мат реализован как загружаемая программа, а с 2005 года также как служба для мобильного телефона или компьютера с использованием интернета.

Пользователю системы предлагается список ключевых вопросов (обычно 30-40), по которым позиции партий различаются. На каждый вопрос можно ответить «согласен», «не согласен» или «нейтрален», вопрос можно также пропустить и оставить без ответа. После прохождения всех вопросов система выдаёт процент соответствия позиции пользователя с позициями партий, участвующих в выборах. Процедуру опроса можно повторять, варьируя списки отвечаемых вопросов или изменяя ответы, таким образом избиратели могут прояснить позиции партий и сделать сознательный выбор.

Разрабатывались также вариации Вал-о-мата для различных групп населения, например, для молодёжи возраста 18—26 лет. Результаты можно получить также в виде документа в формате PDF.

Тексты вопросов в последнее время стали также формулироваться на облегчённом немецком языке и на языке для глухих и слабослышащих.

Применение 

К маю 2017 Вал-о-мат использовался более 50 миллионов раз. С 2002 года система поддерживала 42 выборных кампаний — четыре раза в Бундестаг, три раза в Европарламент и 35 раз в Ландтаг. На выборах в Бундестаг в 2013 году Вал-о-мат использовался 13,3 миллиона раз. На выборах в Ландтаг рекордная популярность была достигнута в 2016 году в земле Баден-Вюртемберг, когда системой воспользовались 1,8 миллионов человек.

Критика и инциденты 
Сразу после введения в эксплуатацию постоянно стали возникать инциденты по поводу выбора вопросов или точности отражения позиции партий в заготовленных ответах вал-о-мата. В мае 2005 поднялся вопрос о возможной манипуляции программным обеспечением.

Отдельные партии и политики при подготовке выборов в Бундестаг 2005 года выдвинули обвинения, что не все вопросы соответствуют официально заявленным избирательным программам. В 2006 поднялась критика системы вопросов — в непрофессиональности формулировок или недостаточности системы ответов да/нет. В результате основные партии ХДС и СПГ отвергли систему вал-о-мата на выборах в Мекленбурге-Передней Померании в 2006, 2011 и 2016 годах.

Система, при которой Вал-о-мат учитывал мнения только крупных партий, была в 2008 году запрещена решением Мюнхенского суда.

На основании решения мюнхенского суда было принято решение против опросника вал-о-мата в земле Саксония-Анхальт в 2011 году. При этом была указана опасность, что Вал-о-мат станет рекомендовать праворадикальные экстремистские партии типа НПДГ.

Другие системы поддержки выборов 
 ParteieNavi — Das Navigationsgerät zur Bundestagswahl 2013 (Германия)
 Parteivergleich.eu (Германия, Австрия)
 wahlkabine.at (Австрия)
 smartvote (Швейцария)
 EU Profiler (Testfragen für Europawahl 2009)
 EUandi (Nachfolger des EU Profilers, Europawahl 2014)
 StemWijzer (Нидерланды)
 Vote&Vous (Франция)
 Electoral Compass (США)
 Isidewith.com (США, Великобритания и Канада)

Ссылки 
 Wahl-O-Mat 
 Wahl-O-Matologie — wissenschaftliche Forschung zum Wahl-O-Maten (Universität Düsseldorf)

Примечания 

Выборы в Германии
Средства массовой информации на немецком языке